Fromentières (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Fromentières (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary